Васи́лий Шаро́в:
 Шаров, Василий Васильевич (1909—1942) — капитан, командир эскадрильи 48-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 18-й скоростной бомбардировочной авиационной бригады, Герой Советского Союза.
 Шаров, Василий Иванович (1924—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Шаров, Василий Михайлович (1912—1985) — советский слесарь, Герой Социалистического Труда.
 Шаров, Василий Степанович (1863—1920) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Гражданской войны в России.